Ма́йки () — род нарывников из подсемейства Meloinae.

Описание 
Жуки средних и крупных размеров, в длину достигающие от 12 до 30 мм. Крылья отсутствуют, надкрылья сильно укорочены. У этих жуков присутствует половой диморфизм, заключающийся в размерах самки и самца (самка больше самцов) и в необычных по форме усиках.

Экология 
Личинки питаются яйцами пчёл и прочей пищей, находящейся в их гнёздах.

Перечень видов 
 Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 — Майка обыкновенная (или Майка чёрная)
 Meloe violaceus Marsham, 1802 — Майка фиолетовая
 Meloe tuccius Rossi, 1792
 Meloe baudueri Grenier, 1863
 Meloe brevicollis Panzer, 1793
 Meloe ganglbaueri Apfelbeck, 1907
 Meloe ibericus Reitter, 1895
 Meloe mediterraneus G. Müller, 1925
 Meloe murinus Brandt & Erichson, 1832
 Meloe nanus Lucas, 1849
 Meloe rugosus Marsham, 1802
 Meloe cavensis Petagna, 1819
 Meloe variegatus Donovan, 1793
 Meloe cicatricosus Leach, 1815
 Meloe foveolatus Guérin de Méneville, 1842
 Meloe autumnalis Olivier, 1792

Примечания

Литература 
 

Нарывники
Роды жесткокрылых